Sergueï Sergueïevitch Chirokov - en russe :  (Sergej Sergeevič Širokov) et en anglais :  (né le  à Oziory en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK CSKA Moscou il joue ses premiers matchs en Superliga en 2004. Il est choisi en 2006 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Canucks de Vancouver en , en . En 2008, la Superliga est remplacée par une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey. Il part en Amérique du Nord en 2009. Le , il joue son premier match dans la LNH face aux Flames de Calgary. Il marque son premier but le  chez l'Avalanche du Colorado. Il remporte la Coupe Gagarine 2017 avec le SKA Saint-Pétersbourg.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2004. Il honore sa première sélection senior le  face à la Finlande lors de la Coupe Karjala.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2010 : participe au Match des étoiles avec l'équipe PlanetUSA.
 2011 : participe au Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Ligue continentale de hockey 
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga|| 18|| 2||3|| 5|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004|| CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga|| 66|| 39||41|| 81|| 66||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| CSKA Moscou|| Superliga|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou|| Superliga|| 39|| 7|| 6|| 13|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou|| Superliga|| 52|| 16|| 18|| 34|| 36|| 12|| 4|| 7|| 11|| 4
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou|| Superliga|| 57|| 12|| 22|| 34|| 28|| 6|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2008-2009|| CSKA Moscou|| KHL|| 56|| 17|| 24|| 41|| 36|| 8|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
|2009-2010 ||Moose du Manitoba ||LAH || 76|| 22|| 23|| 45|| 32||6 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2009-2010 ||Canucks de Vancouver ||LNH || 6|| 0|| 0|| 0|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Moose du Manitoba || LAH || 77|| 22|| 36|| 58|| 51|| 14|| 7|| 3|| 10|| 4
|-
|2010-2011 || Canucks de Vancouver || LNH || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| CSKA Moscou|| KHL || 53|| 18|| 29|| 47|| 26|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2012-2013|| CSKA Moscou || KHL || 33|| 5|| 8|| 13|| 22|| 9|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| rowspan=2|2013-2014|| CSKA Moscou|| KHL || 25|| 4|| 9|| 13|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk || KHL || 29|| 6|| 14|| 20|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 33|| 22|| 12|| 34|| 26|| 12|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 42|| 12|| 11|| 23|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 17|| 1|| 8|| 9|| 6|| 15|| 2|| 1|| 3|| 16
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 42 || 11 || 12 || 23 || 18 || 16 || 2 || 8 || 10 || 18
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 49 ||19|| 22 ||41 ||16 || 9 || 1 ||3 ||4 || 6
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 61|| 18|| 23|| 41|| 18|| 19|| 6|| 3|| 9|| 14
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL || 39|| 10|| 12|| 22|| 22|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 59 || 22 || 20 || 42 || 19 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL || 45|| 10|| 19|| 29|| 14|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2022-2023 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2004 || align="left"|Championnat du monde moins 18 ans || 6|| 2|| 0||2|| 6|| +2||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 4|| 4|| 8|| 0|| +2||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 2|| 3|| 5||  8|| +4||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 5|| 6|| 2|| +2||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 2|| 6|| 2|| +6|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 0|| 2|| 2|| -4|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 1|| 4|| 2|| +5|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| 0|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1986
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Champion olympique de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg